Südinsel bzw. South Island steht für folgende Inseln

 South Island (Aleuten), eine unbewohnte Insel der Aleuten
 South Island (Kokosinseln), eine der australischen Kokosinseln
 South Island (McDonald-Inseln) im südlichen Indischen Ozean
 South Island (Semidi Islands), eine kleine Insel der Semidi Islands in Alaska
 South Island (Turkana-See), Insel im Turkana-See, Kenia
 Südinsel (Neuseeland) (engl. South Island), eine der Hauptinseln von Neuseeland
 Südinsel (Nowaja Semlja), eine russische Insel
Siehe auch:
 South Islets